«Таймс-сквер» () — музыкальная драма 1980 года.

Сюжет 
История о том, как две сбежавшие из дома девочки-подростка, Никки и Памела, организовывают панк-группу.

Интересные факты 
 Саундтрек фильма содержит песни в исполнении таких популярных групп, как Ramones, The Cure, Talking Heads, Патти Смит и др.

В ролях 
 Тим Карри — Джонни ла Гардия
 Трини Альварадо — Памела Перл
 Робин Джонсон — Никки Маротта

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецензии на фильм

Музыкальные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы Аллана Мойле
Фильмы США 1980 года
Фильмы о панк-культуре